Can Sans (Montcada i Reixac), edifici al municipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) 
 Can Sans o Can Moré, edifici al municipi de Tossa de Mar (Selva) 
 Can Sans d'Aiguabona, edifici al municipi de Tossa de Mar (Selva)